Тарта́лья () — итальянская фамилия или прозвище, дословно переводится как «заика». Известные носители:

 Тарталья, Анджело  (1370—1421) —  итальянский кондотьер.
 Тарталья, Антонио (род. 1968) — итальянский бобслеист, выступавший за сборную в 1990-е годы, олимпийский чемпион.
 Тарталья, Марино  (1894—1984) — хорватский художник и педагог, профессор живописи.
 Тарталья, Никколо (1499—1557) — итальянский математик-самоучка, педагог, инженер фортификационных сооружений.

Прочее 
 Тарталья (комедия дель арте) — персонаж-маска итальянской комедии дель арте.